Jannsen ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Friedrich Reinhold Jannsen (1853–1930), estnischer Arzt und gesellschaftlicher Aktivist
 Gert Jannsen (* 1939), deutscher Geograph, Leichtathlet und Politiker (Grüne)
 Harry Jannsen (1851–1913), estnischer Journalist und Beamte r
 Johann Voldemar Jannsen (1819–1890), estnischer Publizist
 Uwe Jannsen (* 1954), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Jansen
 Janssen
 Janssens